2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Osowskie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo;
 Jezioro Osowskie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy;
oraz 
 Jezioro Osowskie – nieoficjalna nazwa jeziora Osowo na Pojezierzu Wschodniopomorskim, w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice

Przypisy